Schmederer ist der Familienname einer Münchner Brauerdynastie

 Cajetan Schmederer (1847–1923), Mitbegründer des Münchner Schauspielhauses 
 Ludwig Schmederer (1846–1935), deutscher Unternehmer und Mäzen
 Max Schmederer (1854–1917), Krippensammlung im Bayerischen Nationalmuseum

Siehe auch:
 Villa Schmederer